Edis steht für:
 Edis (Automarke), ein ehemaliger spanischer Hersteller von Automobilien

Edis steht für eine Vornamen; bedeutende Namensträger:
 Edis Görgülü, ein türkischer Popsänger 
 Edis Tatli, ein finnischer Profiboxer 

Edis ist der Familienname folgender Personen:
 Olive Edis (1876–1955), eine britische Fotografin und Betreiber von Fotostudios
 Paul Edis (* ≈1983), britischer Jazzmusiker
 Richard Edis (1943–2002), britischer Diplomat
 Robert William Edis (1839–1927), ein britischer Architekt

E.DIS steht für:
 E.DIS, ein Energieversorger

Abkürzung